Op zondag 13 juni 1999 werden in België Europese verkiezingen gehouden, gelijktijdig met de federale verkiezingen en de regionale verkiezingen. Er werden door de Belgische kiesgerechtigden 25 parlementsleden gekozen: 14 door het Nederlands kiescollege, 10 door het Frans kiescollege en 1 door het Duitstalig kiescollege.

Uitslag per taalgemeenschap

Belgische verkiezingen in 1999
Belgie
1999